Kniest ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Heinrich Kniest (1908–1984), deutscher Schachkomponist
 Peter Kniest (1914–1993), deutscher Schachkomponist

Siehe auch:
 Kniest-Dysplasie, Entwicklungsstörung des Skeletts
 Gniest